El término Twilight  (en español: crepúsculo ) puede referirse a:

Literatura, televisión y cine 
 Crepúsculo, novela romántica de ficción escrita por Stephenie Meyer, cuyo título original es Twilight;
 Crepúsculo, película de ficción de 2008, basada en la novela, dirigida por Catherine Hardwicke;
 Twilight, película de suspense de 1998, dirigida por Robert Benton;
 Twilight, personaje ficticio de las series de cómics de Supergirl.

Música 
 Twilight (1989), álbum de Blue System;
 “Twilight” (1980), canción de del grupo U2, de su álbum debut Boy.

Miscelánea 
 The Legend of Zelda: Twilight Princess, parte de la saga del famoso videojuego The Legend of Zelda;
 Twilight (Pensilvania), localidad estadounidense.

Otros 
 Crepúsculo, desambiguación.